Carum piovanii är en flockblommig växtart som beskrevs av Emilio Chiovenda. Carum piovanii ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
piovanii